Nationalgalleriet kan avse:

 Finlands Nationalgalleri – ett centralmuseum för konst i Helsingfors
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design – ett museum i Oslo
Nationalgalleriet i Prag – en institution som förvaltar konstskatter i Prag
Alte Nationalgalerie – ett museum för konst i Berlin
Neue Nationalgalerie – ett museum för 1900-talskonst i Berlin
Nationalgalleriet (Stockholm) – ett ideellt konstgalleri i Stockholm

Se även
National Gallery (olika betydelser)
Nationalmuseet – flera